Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Stratford :

Canada 
 Gare de Stratford, en Ontario

Royaume-Uni 
 Gare de Stratford, à Londres
 Gare de Stratford International, également à Londres

Stratford